Suosalo ist der Familienname folgender Personen:

 Kalle Suosalo (1869–1918), finnischer Politiker
 Martti Suosalo (Theaterschauspieler) (1902–1954), finnischer Schauspieler
 Martti Suosalo (* 1962), finnischer Schauspieler